anda (bloedbroeder), een traditionele Mongoolse bloedbroeder
 Anda (Bohol), een gemeente in de Filipijnse provincie Bohol 
 Anda (Heilongjiang), een stad in China
 Anda (Noorwegen), een eiland in de gemeente Øksnes, Nordland
 Anda (Pangasinan), een gemeente in de Filipijnse provincie Pangasinan
 Anda (schip, 1936), een kustvaarder
 Anda (voornaam)
 Hortense Anda-Bührle (1926-2014), Zwitserse onderneemster